Baldessarini ist der Familienname folgender Personen:

 Walter Baldessarini (1936–2022), italienischer expressionistischer Maler (Südtirol)
 Werner Baldessarini (* 1945), österreichischer Manager